Dreifaltigkeitskathedrale steht für:

 Dreifaltigkeitskathedrale (Alba Iulia), Rumänien
 Dreifaltigkeitskathedrale (Liepāja), Lettland
 Dreifaltigkeitskathedrale (Luzk), Ukraine
 Dreifaltigkeitskathedrale (Nowomoskowsk), Ukraine
 Dreifaltigkeitskathedrale (Oulu), Finnland
 Dreifaltigkeitskathedrale (Paris), Frankreich
 Dreifaltigkeitskathedrale (Sankt Petersburg), Russland
 Dreifaltigkeitskathedrale (Alexander-Newski-Kloster, Sankt Petersburg, Russland), siehe Alexander-Newski-Kloster #Dreifaltigkeitskathedrale
 Dreifaltigkeitskathedrale (Magadan), Russland

Holy Trinity Cathedral steht für:
 Holy Trinity Cathedral (Montevideo), Uruguay, siehe Templo Inglés
 Holy Trinity Cathedral (Port of Spain), Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 Liste von Dreifaltigkeitskirchen